Nerilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Oswald Schmidt 1848. Nerilla ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Nerilla